Rocha hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares
André da Rocha, municipio brasilero.
Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, biblioteca situada en Póvoa de Varzim (Portugal).
Castillo de la Rocha Forte, castillo en Galicia (España).
Laguna de Rocha, varias lagunas en Argentina y Uruguay.
Río Rocha, río boliviano.
Rocha, ciudad uruguaya.
Departamento de Rocha, en el este de Uruguay.
Rocha (Buenos Aires), paraje rural del centro de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Vuelta de Rocha, lugar histórico en Argentina.
Rocha (Friol)
Rocha (Moca)

Personas
António Augusto da Rocha Peixoto, naturalista, etnólogo y arqueólogo portugués.
Arlindo Rocha, escultor abstracto portugués.
Aurora Alonso de Rocha, abogada y periodista argentina.
Beba Rocha cantante boliviana
Dardo Rocha, abogado, político, militar y periodista argentino.
Gerardo Rocha (f. 2008), empresario chileno, protagonista del «Caso Rocha».
Glauber Rocha, director de cine brasileño.
Juan José Rocha García, abogado y político español.
Manuel Rocha Díaz, arquitecto.
Manuel Rocha Iturbide, compositor y músico mexicano.
Mauricio Rocha Iturbide, arquitecto mexicano.
Paulo Mendes da Rocha, arquitecto y urbanista brasileño.
Pedro Virgilio Rocha, futbolista uruguayo.
Ramón Rocha, político español.
Ramón Rocha Monroy, escritor, e investigador boliviano.
Rubén González Rocha, futbolista español.
Rubén Rocha Moya, catedrático y político mexicano.
Salvador Rocha Díaz, abogado y político mexicano.
Servando Rocha, escritor español.
Sóstenes Rocha, militar y político mexicano.
Xavier Cortés Rocha, arquitecto mexicano.
Zack de la Rocha, músico estadounidense.

Además
Caso Rocha, caso policial chileno.
Escudo de Rocha, escudo del departamento de Rocha, Uruguay.
Marquesado de Villarocha, título nobiliario español.
Movimiento Nacional de Rocha, sector político del Partido Nacional de Uruguay.
Rocha Fútbol Club, club de fútbol uruguayo.